RDO steht für:
 Radio Dom Ostankino, ein russischer Radiosender
 Relational Database Operator, siehe Oracle Rdb
 Remote Data Objects, ein objektorientiertes Verfahren zum Zugriff auf in Datenbanken gespeicherte Daten
 Resort Development Organisation, Dachverband der europäischen Timeshare-Industrie
 Flughafen Radom-Sadków (IATA-Code)
 Bahnhof Donaueschingen (DS100-Code)
 Reichsverband Deutscher Offiziere (RDO)

RDO